Волжин () — російське прізвище, яке утворилось від прізвиська «Волжа» (річка Волга).

Жіноча форма — Волжина.

Походження 

Прізвище Волжин утворене від прізвиська Волж. Очевидно, що таке прізвисько отримав житель берегів Волги — річки в Європейській частині Росії, що є однією з найбільших річок на Землі і найбільшою в Європі.

У античних авторів перших століть нашої ери (Клавдій Птолемей і Амміан Марцеллін) Волга називалася Ра, а в середні віки вона відома під назвою Ітіль. За однією з версій сучасну назву Волга отримала від стародавньої марійської назви річки Волгидо («світла»), а марійці вважаються першими поселенцями на Волзі.

За іншою версією назва походить від фіно-угорського слова valkea, що має значення «світлий, білий» або походить від назви булга, пов'язаного з проживали на її берегах волзьких булгар. Існує також гіпотеза, за якою річка отримала свою назву від давньослов'янського Volga — «волога», таким чином, можливий сенс назви Волги — «Вода».

Відомі носії 

 Волжин Валеріан Олександрович (1845—1919) — письменник, журналіст, юрист, дійсний статський радник.
 Волжин Микола Миколайович (1854 — після 1917) — генерал-майор, командир 10-го та 6-го полків Оренбурзького козачого війська.
  Волжин Микола Михайлович (справжнє прізвище Падарін; 1867—1918) — російський драматичний актор.
  Волжин Олександр ( 1971) — російський шахіст, гросмейстер (1997).
 Волжин Олександр Миколайович (1860—1933) — державний діяч Російської імперії, обер-прокурор Святійшого синоду, емігрант першої хвилі.

 Волжина Катерина Павлівна (в заміжжі Пєшкова; 1876—1965) — радянський громадський діяч, правозахисниця, дружина Максима Горького
 Волжина Наталія Альбертівна (1903—1981) — російська і радянська перекладачка.

Топонім 
  Волжин — хутір у Льговскому районі Курської області Російської Федерації.

Примітки